Terminátor (z latinského terminatus – ukončit, ohraničit) se používá ve více významech:
Sci-fi série
 Terminátor (film) – první film americké akční sci-fi hexalogie (1984),
 Terminátor 2: Den zúčtování – druhý film (1991),
 Terminátor 3: Vzpoura strojů – třetí film (2003),
 Terminator Salvation – čtvrtý film (2009),
 Terminátor Genisys – pátý film (2015),
 Terminátor: Temný osud – šestý film (2019), který se dějově však řadí za film roku 1991,
 Terminátor: Příběh Sáry Connorové – seriál (2008–2009),
 Terminátor (postava) – postava androida z filmové hexalogie.

Ostatní
 terminátor (součástka) – součástka pro zakončení kabelů počítačových sítí
 sluneční terminátor – rozhraní mezi Sluncem osvětlenou a neosvětlenou částí planety nebo měsíce Sluneční soustavy
 Anatolij Onoprienko – ukrajinský sériový vrah známý jako Terminátor
 Karlos Vémola – český bojovník smíšených bojových umění